Ischia kan syfta på:

 Carlos Ischia {1956–), en argentinsk före detta fotbollsspelare

Geografi

Italien 

 Ischia, ö, Kampanien, 
 Ischia, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Napoli,

Se även
 Ischia di Castro 

Robotskapade Italienförgreningar